Aquário, recipiente onde se coloca peixes ou instituição de estudos e exposição de espécies aquáticas.
 Aquarius, constelação do zodíaco.
 Aquário (astrologia), 11º signo do Zodíaco.

Desambiguação